Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1931 года проходил в Париже.
Все участники представляли только Францию. Победил Мариус Фабр. В Нидерландах турнир чемпионатом мира не признали, продолжая считать чемпионом мира Бенедикта Шпрингера. Раскол в шашечном мире продлился до матча Райхенбах-Келлер (1934).

Ссылки 
http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/standen.php?taal=&kl=46&Id=839&jr=0

Примечания 

1931 год в шашках